Gli Ignoranti sono una band punk italiana, nata a Genova nel 1998, formata da Giovanni Belcastro, Fabio Leonelli, Stefano Giovanetti e Simone Gazzano.

Storia

Sempre a Genova, precedentemente a questa band, G. Belcastro e S. Gazzano avevano suonato in altri gruppi tra cui i Beat-Offs, già dal 1995. Oltre a suonare, Giovanni, Simone e Fabio, già amici, insieme ad un vasto gruppo di persone legate alla musica, organizzavano concerti; in un'epoca in cui a Genova la presenza di spazi adibiti a questo erano veramente pochi e male organizzati, riuscirono a creare un giro di serate e pubblico consistente, e a portare nella città molti gruppi, tra cui: i Fichissimi (al loro primo "7), i Derozer (al loro primo "7), I Punkreas (al loro primo disco - United Rumor of Punkreas), e moltissime altre band, internazionali, nazionali e liguri, variando dal thrash metal, al grindcore, dal punk rock all'hardcore punk. Nel 1998 i tre amici si unirono al batterista, S.Giovanetti, decisero di chiamarsi Ignoranti per il modo di insultarsi fra di loro, e mettere Ignorant al posto dei reali cognomi, come i Ramones. Dal 1999 al 2001 incisero tre dischi, oltre a partecipare in numerosi concerti, a fianco, per esempio, dei Punkreas e i Persiana Jones. Nel 2000, Giovanni, detto Joe Ignorant e Stefano, Steve Ignorant, decisero di fondare una casa discografica, la Wynona Records (dal nome dell'attrice W.Ryder) producendo gruppi come: Stinking Polecats, Retarded, Melody Fall, Meanwhile, Vanilla Sky, 9MM, Pink Panthers, The Jersey Line, Forty Winks, Face The Fact, Remove, BeerBong , I Guerrieri e altri.

Nel 2007 si riuniscono e pubblicano la raccolta "Ignoranthology" che contiene tutti e tre gli album pubblicati, più qualche traccia inedita, cover e versioni demo.

Dopo un lungo silenzio tornano per qualche sporadico live dal 2018, mentre nel 2019 vengono pubblicati due nuovi pezzi contenuti nello split su 7" con la band Animols.

Influenze

Da loro dichiarazione: Sprained Ankle, Ramones, Queers, Screeching Weasel, I Guerrieri, Dead Boys Can't Fly, I Fichissimi, Lillingtons, Fairlanes, Sandro Carraro e molti altri.

Formazione
Giovanni Belcastro - basso
Fabio Leonelli - chitarra e voce
Stefano Giovanetti - batteria
Simone Gazzano - chitarra e voce

Discografia 
Gli Ignoranti (demo tape) - 1998
Vent'anni di sconfitte - 1999
Vi fregano le ragazze - 2000
Il grande ignorante - 2001
Ignoranthology (raccolta) - 2007
Gli Ignoranti / Animols (split) - 2019

Collegamenti esterni
 

Gruppi e musicisti della Liguria